Alfredo Gómez puede referirse a:

 Alfredo Gómez Cerdá (1951–), escritor español.
 Alfredo Gómez Gil (1936–), poeta y periodista español.
 Alfredo Gómez Morel (1917–1984), escritor chileno.